Sándor Kántor ist der Name folgender Personen:

* Sándor Kántor (Künstler) (1894–1989), ungarischer Keramikkünstler 
 Sándor Kántor (Volleyballspieler) (* 1971), ungarischer Volleyballspieler